Lindreservatet kan avse:
Lindreservatet, Borgholms kommun
Lindreservatet, Köpings kommun